Розовская Ольга Эдуардовна (род. 25 июня 1952 года) — советская и российская актриса, мультипликатор, режиссёр.

Биография 
Училась в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (1969—1974). Работала на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» (1975—1990). Снимала кукольные фильмы, в том числе с использованием пластилина, работала в объёмной перекладке. В настоящее время живёт в США.

Семья 
Дочь Розовского Эдуарда. Третья жена Ардова Бориса. Их дочь Ардова Ольга Борисовна (род. 1983).

Фильмография

Режиссер

Актёр

Ссылки 
 https://www.kinopoisk.ru/name/325904/
 https://kino-cccp.net/publ/16-1-0-28390
 https://animator.ru/db/?p=show_person&pid=2106
 https://www.ivi.ru/person/olga-rozovskaya